Palomar o olesana, varietat d'olivera
 Toponímia:
 El Palomar, municipi de la Vall d'Albaida
 Lo Palomar, serra al municipi d'Alòs de Balaguer (la Noguera)
 Palomar de Arroyos municipi de la província de Terol (Aragó, Espanya)
 Observatori Palomar, observatori astronòmic proper a San Diego (Califòrnia, EUA)
 Sant Andreu de Palomar, barri del districte de Sant Andreu de Barcelona
 Sant Andreu de Palomar (antic municipi)
 Biografies:
 Arnau de Palomar
 Enric Palomar (Badalona, 1964), compositor i director artístic del Taller de Músics de Barcelona
 Herminia Palomar Pérez (Castelló de la Plana, 1971), Alcaldessa de Begís i membre de la diputació de Castelló
 Joan de Palomar (Barcelona, segona meitat del  - ?, 1433), eclesiàstic i jurista en dret canònic
 Teodor Tomàs Palomar (València, 1677 - ?)